Jméno Anna Osvětimská označuje vícero osob:

 Anna Osvětimská (dcera Vladislava I. Osvětimského) († po 1354), osvětimská princezna, manželka Tomáše Szécsényie
 Anna Osvětimská (dcera Jana II. Osvětimského) († 1440/41), osvětimská princezna, manželka Půty II. z Častolovic